Это список рекордов Главной лиги бейсбола по хитам. Жирным шрифтом обозначены бейсболисты, которые играют в настоящее время.

3,000 хитов за карьеру

240+ хитов за один сезон

Эволюция рекорда одного сезона по количеству хитов

Три и более сезонов с 215+ хитов

Пять и более сезонов с 200+ хитов

100+ хитов с каждой руки за сезон

Лидеры лиги по хитам

Лидеры лиги по хитам в 5 и более сезонах

Лидеры лиги по хитам в 3 и более сезонах подряд

Лидеры лиги по хитам в трех десятилетиях

Лидеры лиги по хитам в обоих лигах

Лидеры лиги по хитам в трех разных клубах

Сериях хитов в 30 и более играх подряд 

По возможности, серии хитов, которые пршли между сезонами, разбиты, чтобы показать, когда были выбиты хиты. Например: Киллер (1, 44) показывает, что 1 хит был в 1896 году и 44 — в 1897 году.

В этом списке отсутствует серия Дэнни Лайонс из 52 матчей с хитами подряд в 1887 за «Филадельфию Атлетикс» (Американская ассоциация). Том же году высшие лиги приняли новое правило, по которому уоки считались хитами, и это правило было отменено после этого сезона. Лайонс сделал серию хитов в 52 матчах подряд, но в эту серию вошли две игры (№22 и №44), в которых его единственные хиты были уоками. МЛБ постановил, что уоки в 1887 году не будут считаться хитами, и поэтому серия Лайонса больше не признавалась, хотя она все еще фигурирует в некоторых списках В 2000 году Главная лига бейсбола отменила свое решение 1968 года, постановив, что статистические данные, которые признавались в официальных отчетах за каждый год, должны оставаться в силе, даже в тех случаях, когда они позже были признаны неверными.

Серии хитов в матчах в начале карьеры

7 и более хитов за одну игру

6 хитов за игру, дважды 

Из этого списка исключены Генри Ларкин, который добился этого с «Вашингтон Сенаторз» в Американской ассоциации, и Эд Делаханти с «Филадельфией Филлис» и в Лиге Игроков.

3 хита в одном иннинге 

Том Бернс (6 сентября 1883)
Фред Пфеффер (6 сентября 1883)
Нед Уильямсон (6 сентября 1883)
Джин Стивенс (18 июня 1953)
Джонни Деймон (27 июня 2003)

1,660+ хитов, набранные командой за один сезон

Комментарии

Примечания 

Рекорды хитов